Hierba cicutaria puede referirse a:
El nombre común de la planta Anthriscus caucalis.
El nombre común de la planta Anthriscus sylvestris.